Koszewo ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen

 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Skulsk
 in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Brańsk
 in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Stargard, siehe Koszewo (Stargard)